Un damero puede referirse a:

 Damero, compositora y cantante alemana.
 Damero o citero, pasatiempo gráfico.
 Damero, tablero donde se juega a las damas y al ajedrez.
 Damero o plan hipodámico, tipo de planeamiento urbanístico.